US Open 2014 – gra pojedyncza kobiet na wózkach – zawody singlowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 4 a 7 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2014
US Open – gra pojedyncza kobiet na wózkach